Folta ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Folta (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl Folta (1893–1947), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Volta